Патті Фендік і Джилл Гетерінгтон виграли титул, перемігши у фіналі пару Белінда Кордвелл і Джулі Річардсон з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 1988 Fernleaf Classic Doubles Draw

Парний розряд
Парний розряд
1988 у новозеландському спорті